de Duitse naam van Głogów (stad)
 het middeleeuwse hertogdom Glogau